Хорхе Антонио Руссек Мартинес () (4 января 1932, Гуаймас, Сонора, Мексика — 30 июля 1998) — мексиканский актёр, внёсший огромный вклад в развитие мексиканского кинематографа, 163 работы в кино и телесериалах.

Биография 
Родился 4 января 1932 года в Гуамасе в семье Маркоса Руссека Рамиреса (1885-1956) и Луисы Лили Мартинес Бустаманте (1900-72), имел трёх братьев — Луиса (1924-64), Маркоса (1919) и Фернандо (1928-96). После окончания средней школы учился в военной академии в США, но вскоре решил стать актёром. В мексиканском кинематографе дебютировал в 1958 году и с тех пор снялся в 163 работах в кино и телесериалах.

Скончался 30 июля 1998 года от инфаркта миокарда.

Личная жизнь 
Хорхе Руссек женился на Хули Эльвире и та родила двоих дочерей: Ванессу и Хули-младшую. Брак просуществовал до его смерти.

Фильмография

Теленовеллы 
Huracán (1997-1998) — Don Néstor Villarreal
Pueblo chico, infierno grande (1997) — Don Rosendo Equigua
В плену страсти (1996) — Samuel Aldapa
Agujetas de color de rosa (1994-1995) — Pompeyo
Más allá del puente (1993-1994) — Don Fulgencio Rojas
La fuerza del amor (1990) — Gustavo
Días sin luna (1990) — Rogelio Santamaría
El rincón de los prodigios (1987-1988)
La gloria y el infierno (1986) — Don Fernando Vallarta
El mexicano (1977)
México 1900 (1964)

Многосезонные ситкомы 
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985-2007)

Художественные фильмы 

Pensamientos (1996)
Chilindrina en apuros (1994)
Ámbar (1994)
La última batalla (1993)
Policía de homicidios (1992)
La tumba del Atlántico (1992)
Gertrudis (1992)
El patrullero (1991)
Como fui a enamorarme de ti (1991)
Rosa de dos aromas (1989)
Licence to Kill (1989)
Vieja moralidad (1988)
Los camaroneros (1988)
El solitario indomable (1988)
La rebelión de los colgados (1986)
Motín en la cárcel (1986)
Oceans of Fire (1986)
Río de oro (1986)
Miracles (1986)
Cazador de demonios (1983)
The Honorary Consul (1983)
Missing (1982)
El robo imposible (1981)
Caboblanco (1980)
Eagle's Wing (1979)
Bloody Marlene (1979)
Convoy  (1978)
Víbora caliente (1978)
El diabólico (1977)
De todos modos Juan te llamas (1976)
Longitud de guerra (1976)
The Return of a Man Called Horse (1976)
El hombre del puente (1976)
México, México, ra ra ra (1976)
Sangre derramada (1975)
El valle de los miserables (1975)
Pistolero del diablo (1975)
Quiero la cabeza de Alfredo García (1974)
Los doce malditos (1974)
¡Quiero vivir mi vida! (1973)
Carne de horca (1973)
Pat Garrett y Billy the Kid (1973)
La noche de los mil gatos (1972)
The Wrath of God (1972)
Tacos al carbón (1972)
La mula de Cullen Baker (1971)
Alguien nos quiere matar (1970)
Soldier Blue (1970)
Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
Дикая банда (1969)
El hombre de negro (1969)
Todo por nada (1969)
Lauro Puñales (1969)
Lucio Vázquez (1968)
El escapulario (1968)
El asesino se embarca (1967)
La vuelta del Mexicano (1967)
La mano de Dios (1966)
Solo para ti (1966)
'Gatillo Veloz' en 'Los Malditos' (1966)
Los cuatro Juanes (1966)
La frontera sin ley (1966)
Alma Grande (1966)
La maldición del oro (1965)
¡Ay Jalisco, no te rajes! (1965)
Aquella Rosita Alvírez (1965)
El último cartucho (1965)
El padrecito (1964)
El rostro de la muerte (1964)
El revólver sangriento (1964)
El monstruo de los volcanes (1963)
¡En peligro de muerte! (1962)
Los pistoleros (1962)
La máscara roja (1962)
El espiritismo (1962)
Amor a balazo limpio (1961)
La vida de Agustín Lara (1959)
Villa!! (1958)

Награды и премии

Premios TVyNovelas

Premios Ariel

Ссылки 
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Умершие от инфаркта миокарда
Актёры Мексики
Лауреаты премии «Ариэль» за лучшую мужскую роль
Лауреаты премии «Ариэль» за лучшую мужскую роль второго плана
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)